Meleager (mythologie), de koning van Calydon
Meleager (generaal), generaal van Alexander III de Grote
Meleager (koning), koning van Macedonië in 279 v.Chr.
Meleager van Gadara, dichter van liefdesepigrammen en samensteller van de Krans van Meleager
bijnaam van Johannes Baptist Brueghel